Belka steht für:
 den ersten Hund im All, der wieder sicher zur Erde zurückkehrte, siehe Belka und Strelka

Belka ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Belka (* 1983), deutscher Poolbillardspieler
 Marek Belka (* 1952), polnischer Ökonom und Ministerpräsident
 Mathias Belka (* 1986), deutscher Straßenradrennfahrer
 Andreas Belka (* 1963), deutscher Fußballspieler

BelKA steht für:
 BelKA, erster Satellit Weißrusslands

Abkürzung